Le nom Paul Le Marinel est porté par les personnes suivantes :
Paul Le Marinel (1858 - 1912), un agent et officier de l'État indépendant du Congo ;
Paul Le Marinel, un maquilleur cinématographique.